Слинкин:

 Слинкин, Андрей Викторович (род. 1991) — украинский футболист.
 Слинкин, Дмитрий Борисович (1964—1995) — старший лейтенант милиции, Герой Российской Федерации.
 Слинкин, Илья Васильевич (1899—1938) — советский партийный деятель.
 Слинкин, Михаил Филантьевич (1925—2007) — советский и украинский востоковед.
 Слинкин, Сергей Викторович (род.1957) - ректор, депутат.

См. также 
 Слинкино 
 Горнослинкино 
 Слюнкин
 Слюнина